Кубок Чехии по футболу 2021/22 () — 29-й розыгрыш Кубка Чехии по футболу. В розыгрыше трофея принимали участие 126 команд, трофей достался клубу «Словацко».

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд 
Команды, участвовавшие в европейских кубках (Спарта Прага, Славия Прага, Виктория Пльзень, Яблонец и Словацко), вышли сразу в третий раунд.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика кубка на сайте livesport.cz

Спорт в Чехии в 2021 году
Спорт в Чехии в 2022 году
Чехия
2021/2022